Robert Stevenson puede referirse a los siguientes artículos:

 Robert Stevenson, (1772-1850): Ingeniero civil y constructor de faros británico.
 Robert Louis Stevenson, (1850-1894): Escritor británico. Nieto del anterior; novelista, poeta y ensayista.
 Robert Stevenson, (1905-1986): Director de cine británico.
 Robert Murrell Stevenson, (1916-): Teólogo, compositor, musicólogo y pianista estadounidense.